Iol·les de Macedònia, noble macedoni i acusat d'enverinar a Alexandre el Gran
 Iol·les de Bitínia, metge de la Grècia hel·lenística